Неруда (Neruda) — фамилия чешского происхождения. Известные носители: 

 Ян Неруда (1834—1891) — чешский писатель, поэт и журналист.
 Алоис Неруда (1837—1899) — чешский виолончелист. Брат Вильгельмины и Франца Ксавера Неруды.
 Вильгельмина Неруда (1840—1911) — английская скрипачка. Сестра Алоиса и Франца Ксавера Неруды.
 Франц Ксавер Неруда (1843—1915) — датский виолончелист и композитор, дирижёр. Брат Алоиса Неруды и Вильгельмины Неруды.
 Пабло Неруда (псевдоним; 1904—1973) — чилийский поэт и дипломат.